|-
| 100501 - || || 8 de desembre, 1996 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 100502 - || || 12 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100503 - || || 9 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100504 - || || 2 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100505 - || || 2 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100506 - || || 2 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100507 - || || 10 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100508 - || || 13 de gener, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 100509 - || || 11 de gener, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 100510 - || || 15 de gener, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100511 - || || 10 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100512 - || || 11 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100513 - || || 10 de gener, 1997 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 100514 - || || 15 de gener, 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 100515 - || || 15 de gener, 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 100516 - || 1997 BA || 16 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100517 - || 1997 BD || 16 de gener, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 100518 - || 1997 BL || 16 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100519 - || || 28 de gener, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100520 - || || 30 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100521 - || || 26 de gener, 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100522 - || 1997 CA || 1 de febrer, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 100523 - || || 2 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100524 - || || 6 de febrer, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 100525 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100526 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100527 - || || 2 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100528 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100529 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100530 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100531 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100532 - || || 6 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100533 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100534 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100535 - || || 3 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100536 - || || 6 de febrer, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100537 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100538 - || || 7 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100539 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100540 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100541 - || || 7 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100542 - || || 9 de març, 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| 100543 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100544 - || || 10 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100545 - || || 9 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100546 - || || 13 de març, 1997 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 100547 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100548 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100549 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100550 - || || 10 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100551 - || || 10 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100552 - || || 31 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100553 - || 1997 GD || 2 d'abril, 1997 || Pianoro || V. Goretti
|-
| 100554 - || 1997 GJ || 4 d'abril, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 100555 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100556 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100557 - || || 3 d'abril, 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100558 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100559 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100560 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100561 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100562 - || || 5 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100563 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100564 - || || 9 d'abril, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100565 - || || 9 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100566 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100567 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100568 - || || 5 d'abril, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 100569 - || 1997 HR || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100570 - || || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100571 - || || 29 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100572 - || || 29 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100573 - || || 29 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100574 - || || 30 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100575 - || || 30 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100576 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100577 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100578 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100579 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100580 - || || 30 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100581 - || || 29 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100582 - || || 30 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100583 - || || 10 de maig, 1997 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 100584 - || || 1 de maig, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100585 - || || 7 de juny, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100586 - || || 8 de juny, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100587 - || 1997 MH || 26 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100588 - || || 28 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100589 - || || 29 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100590 - || || 2 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100591 - || || 2 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100592 - || || 5 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100593 - || || 28 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100594 - || || 30 de juliol, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100595 - || || 4 d'agost, 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100596 Perrett || || 9 d'agost, 1997 || Dominion || D. D. Balam
|-
| 100597 - || || 11 d'agost, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100598 - || || 31 d'agost, 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| 100599 - || || 31 d'agost, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100600 - || || 4 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
0